«Коллекция» — бокс-сет, в который вошли 13 альбомов с записями Аллы Пугачевой 1960-1990-х годов в подарочных коллекционных CD-боксах. Отпечатано в Австрии на заводе «Sony DADC» в 1996 году.

Оформление 
Все 13 альбомов упакованы в кожаный бокс с золотым тиснением. На каждом альбоме помещена фотография Пугачёвой периода работы над песнями, которые вошли в ту или иную пластинку. Альбомы названы по строчке из самой известной песни в разные периоды творчества певицы. В бокс также входит визитка с обращением певицы к поклонникам и её автографом.

Список композиций

По острым иглам яркого огня. Коллекция (CD 1) 
 Арлекино (Э. Димитров — русский текст Б. Баркас)
 Всё могут короли (Б. Рычков — Л. Дербенёв)
 Песенка про меня (А. Зацепин — Л. Дербенёв)
 Посидим, поокаем (В. Муромцев — И. Резник)
 Звёздное лето (А. Пугачёва — И. Резник)
 Песенка первоклассника (Э. Ханок — И. Шаферан)
 Волшебник-недоучка (А. Зацепин — Л. Дербенёв)
 Айсберг (И. Николаев — Л. Козлова)
 Паромщик (И. Николаев — Н. Зиновьев)
 Маэстро (Р. Паулс — И. Резник)
 Старинные часы (Р. Паулс — И. Резник)
 Без меня (Р. Паулс — И. Резник)
 Миллион алых роз (Р. Паулс — А. Вознесенский)
 Делу время (Р. Паулс — И. Резник)
 Не отрекаются любя (М. Минков — В. Тушнова)
 Женщина, которая поёт (А. Пугачёва, Л. Гарин — К. Кулиев)
 Ленинград (А. Пугачёва — О. Мандельштам)
 Музыкант (А. Пугачёва — О. Мандельштам)

Ах, как хочется жить! Коллекция (CD 2) 
 Очень хорошо (А. Мажуков — Д. Усманов)
 Ты возьми меня с собой (Э. Ханок — И. Резник)
 Этот мир (А. Зацепин — Л. Дербенев)
 Если долго мучиться (А. Зацепин — Л. Дербенев)
 Ясные светлые глаза (Р. Мануков — В. Лазарев)
 Окраина (А. Пугачева — И. Резник)
 Возвращение (Р. Паулс — И. Резник)
 Три желания (А. Пугачева — Д. Костюрин)
 Поднимись над суетой (А. Пугачева — И. Резник)
 Поздно(дуэт с Валерием Леонтьевым) (А. Пугачева — И. Резник)
 Вот так случилось, мама (А. Пугачева — О. Милявский)
 Папа купил автомобиль (А. Пугачева — О. Милявский)
 Ах, как хочется жить (А. Пугачева — Д. Костюрин)
 Куда уходит детство (А. Зацепин — Л. Дербенев)
 Жди и помни меня (А. Пугачева — И. Резник)
 Ностальгия в Риме (А. Пугачева — Л. Фадеев)
 Эти летние дожди (М. Минков — С. Кирсанов)
 Когда я уйду (А. Пугачева — И. Резник)

И в этом вся моя печаль. Коллекция (CD 3) 
 Усталость Алла Пугачева — Алла Пугачева, Илья Резник
 Дежурный ангел Алла Пугачева — Илья Резник
 Лестница Алла Пугачева — Илья Резник
 Я больше не ревную Алла Пугачева — Иосип Мандельштам
 Как тревожен этот путь Алла Пугачева — Илья Резник
 Люди, люди Алла Пугачева — Илья Резник
 Сонет Шекспира Борис Горбонос — В. Шекспир, пер. С. Я. Маршак
 Приезжай Борис Горбонос — Борис Горбонос
 Прости, поверь Игорь Николаев - Игорь Николаев
 Годы мои Алла Пугачева - Илья Резник
 Осень Алла Пугачева - Алла Пугачева - Алла Пугачева
 Держи меня, соломинка Алла Пугачева — Владимир Шлионский
 Беда Владимир Высоцкий — Владимир Высоцкий
 И в этом вся моя вина Алла Пугачева - Илья Резник
 Скупимся на любовь Алла Пугачева - Илья Резник

Только в кино. Коллекция (CD 4) 
 Мне судьба такая выпала (А. Пугачева - И. Резник)
 Пришла и говорю (А. Пугачева - Б. Ахмадулина)
 Только в кино (А. Пугачева - И. Резник)
 Канатоходка (А. Пугачева - И. Резник)
 Святая ложь (А. Пугачева - Д. Костюрин)
 Терема (А. Пугачева - Б. Вахнюк)
 Самолеты улетают (музыка и слова - А. Пугачева)
 Иван Иваныч (А. Пугачева - И. Резник)
 Гонка (А. Пугачева - Б. Баркас)
 Мне нравится (М. Таривердиев — М. Цветаева)
 По улице моей (М. Таривердиев — Б. Ахмадулина)
 На Тихорецкую (М. Таривердиев — М. Львовский)
 У зеркала (М. Таривердиев — М. Цветаева)
 Про эстраду (А. Зацепин - Л. Дербенев)
 О любви не говори (М. Фелькерман - Н. Олев)
 Ты не стал судьбой (А. Зацепин - Л. Дербенев)
 Да (А. Зацепин - Л. Дербенев)
 Любовью за любовь (Т. Хренников - В. Шекспир, перевод С. Маршак)
 Не обещай (Б. Рычков - И. Шаферан)

Это завтра, а сегодня… Коллекция (CD 5) 
 Белая панама (Ю. Чернавский - Л. Дербенев)
 Кафе танцующих огней (Ю. Чернавский - А. Маркевич, Ю. Чернавский
 Брось сигарету (А. Пугачева - Л. Дербенев)
 Найти меня (А. Пугачева - Б. Деметр)
 Не оставляй меня одну (музыка и слова - О. Лебедева
 Если я делаю тебе хорошо (музыка и слова - О. Лебедева)
 Ты не мужчина (музыка и слова О. Лебедевой
 Знак Зодиака Тигр (В. Пресняков-ст. - В. Саутин)
 Алло (А. Пугачева - И. Николаев)
 Сто друзей (И. Николаев - П. Жагун)
 Первый шаг (А. Пугачева - И. Резник)
 Я тебя поцеловала (А. Пугачева - С. Нико)
 Мимоходом (музыка и слова - И. Николаев)
 Ням-ням (В. Кочулов - М. Марчункова)
 Моя судьба (А. Буйнов - Л. Рубальская)
 Снежный мальчик (И. Крутой - Р. Казакова)

Билет на вчерашний спектакль. Коллекция (CD 6) 
 Две звезды (дуэт с Владимиром Кузьминым) (музыка и слова - И. Николаев)
 Надо же (музыка и слова В. Кузьмина)
 Я приглашаю вас на праздник (А. Пугачева - Т. Сидоровская)
 Этот парень с гитарой (музыка и слова В. Кузьмина)
 Признание (музыка и слова - В. Резников)
 Моя соперница — гитара (В. Кузьмин - Т. Арсентьева)
 С тобой и без тебя (В. Кузьмин - Т. Арсентьева)
 Птица певчая (музыка и слова - В. Кузьмин)
 Белые цветы (В. Кузьмин - Т. Арсентьева)
 Сбереги тебя судьба (О. Веснина - Л. Дербенев)
 Я ждала вас так долго (Р. Паулс - И. Резник)
 Когда меня ты позовешь (В. Кузьмин - Т. Арсентьева
 Чао (А. Пугачева - А. Алов)
 Желаю счастья в личной жизни (И. Николаев - П. Жагун)
 Близкие люди (музыка и слова - И. Николаев)

Встречи в пути. Коллекция (CD 7) 
 Незваный гость (дуэт с С. Челобановым) (музыка и слова — И. Николаев)
 Анна Каренина (А. Пугачёва — И. Николаев)
 Между летом и зимой (Между небом и землёй) (А. Пугачёва — Б. Вахнюк)
 Кристиан (В. Окороков — А. Шаганов)
 Бог с тобой (А. Пугачёва — И. Николаев)
 Спасибо (А. Пугачёва — Б. Вахнюк)
 Встреча в пути (А. Иванов — Д. Рубин)
 Придумай что-нибудь (музыка и слова — В. Зуйков)
 Молодой человек, пригласите танцевать (Д. Рубин — А. Иванов)
 Фотограф (А. Пугачёва — И. Резник)
 Полнолуние (А. Пугачёва — И. Резник)
 Сыграем в любовь (дуэт с С. Челобановым) (А. Барыкин — В. Маликов)
 Беглец (музыка и слова — И. Николаев)
 Озеро Надежды (музыка и слова — И. Николаев)
 Голубь сизокрылый (А. Морозов — С. Романов)
 Три счастливых дня (А. Пугачёва — И. Резник)

На дороге ожиданий. Коллекция (CD 8) 
 Балет (И. Николаев - И. Резник)
 Стеклянные цветы (И. Николаев - П. Жагун)
 Любимчик Пашка (музыка и слова - И. Николаев)
 Балалайка (И. Николаев - М. Танич)
 Коралловые бусы (И. Николаев - К. Львович)
 Бумажный змей (музыка и слова - В. Резников)
 Телефонная книжка (музыка и слова - В. Резников
 Примета (музыка и слова - В. Резников)
 Улетай, туча (музыка и слова - В. Резников)
 Ты на свете есть (М. Минков - Л. Дербенев)
 А знаешь, всё ещё будет (М. Минков - В. Тушнова)
 Отражение в воде (Ю. Чернавский - Л. Дербенев)
 Белая дверь (Ю. Чернавский - Л. Дербенев)
 Сирена (Ю. Чернавский - Л. Дербенев)
 На дороге ожидания (М. Минков - Ю. Энтин)
 Владивосток (музыка и слова - И. Николаев)

Размышления у камина. Коллекция (CD 9) 
 Крысолов (О. Кваша - В. Панфилов)
 Расскажите, птицы (музыка и слова - И. Николаев)
 Королева (А. Пугачева - И. Николаев)
 Пропади ты пропадом, милый (А. Пугачева - А. Алов)
 Уважаемый автор (А. Пугачева - И. Резник)
 Сто часов счастья (К. Орбелян - В. Тушнова)
 Старый друг (Р. Паулс - И. Резник)
 Свирель (музыка и слова - И. Николаев)
 Осенний поцелуй (А. Пугачева - И. Николаев)
 Реквием (М. Минков - М. Цветаева)
 Рождественский бал (М. Минков - Ю. Рыбчинский)
 Россия (Г. Голд - И. Резник)
 В родном краю (музыка и слова - А. Пугачева)

Это было однажды. Коллекция (CD 10) 
 Что было однажды (А. Зацепин - Л. Дербенев)
 Бубен шамана (И. Гранов - Л. Дербенев)
 Не забывай, Земля глядит на нас (дуэт с Александром Лерманом) (А. Монастырев. - О. Писаржевская) 
 Если звезды молчат (М. Минков - Л. Дербенев)
 Мы не любим друг друга (А. Зацепин - Л. Дербенев)
 Любовь одна виновата (А. Зацепин - Л. Дербенев)
 Полно вокруг мудрецов (А. Зацепин - Л. Дербенев)
 Друг друга мы нашли (А. Зацепин - Л. Дербенев)
 Верю в тебя (А. Зацепин - Л. Дербенев)
 И кто виноват (А. Зацепин - Л. Дербенев)
 Найди себе друга (А. Зацепин - Л. Дербенев)
 До свиданья, лето (А. Зацепин - Л. Дербенев)
 Робинзон (Ю. Чернавский - Л. Дербенев)

Барышня с Крестьянской Заставы. Коллекция (CD 11) 
 Робот (Л. Мерабов - М. Танич)
 Не спорь со мной (В. Шаинский - О. Гаджикасимов)
 Как бы мне влюбиться (В. Шаинский - В. Брянский)
 Дрозды (В. Шаинский - С. Островой) (6.53 Мб)
 По грибы (В Гамалия - М. Танич) 
 Иду из кино (Б. Савельев - И. Кашежева) 
 Белочка (В. Шаинский - М. Пляцковский)
 Все мы делим пополам (В. Шаинский - М. Пляцковский)
 Хороший ты парень, Наташка (В. Шаинский - К. Ибряев)
 Что не сможет сделать атом (А. Пугачева - Вуди Гари, перевод - Т. Сикорская) 
 Почему (Л. Гарин - Л. Завальнюк)
 Зачем (О. Фельцман - И. Резник)
 Такая короткая долгая жизнь (Ю Левитин - М. Матусовский)
 Романс (музыка и слова - Л. Филатов)
 Уехал рыцарь мой (М. Таривердиев - В. Коростылев)
 Про любовь (М.Таривердиев - В. Коростылев) (3.52 Мб)
 22+28 (В. Добрынин - В. Луговой)
 Эй, мушкетеры (В. Добрынин - Н. Олев)
 Посреди зимы (П. Слободкин - Н. Олев)
 Ты снишься мне (А. Мажуков - Н. Шумаков)
 Все силы даже прилагая (А. Пугачева - Е. Евтушенко)
 Солдатка (В. Резников - С. Островой)
 Куда уехал цирк (В. Быстряков - В. Левин)
 Чудаки (Г. Гаранян - Б. Пургалин)

Алла Пугачёва в Стокгольме. Коллекция (CD 12) 
 Every Night And Every Day (1. Днем и ночью.)
 Through The Eyes Of A Child (2. Глазами ребёнка.)
 Love Can Hurt (3. Любовь причиняет страдания.)
 Cool Operator (4. Бесчувственная телефонистка.)
 What Was I Looking For (5. Все время ты был рядом.)
 Sacred Lie (6. Святая ложь.)
 Song-Bird (7. Певчая птичка.)
 Lousy Party (8. Неудачная вечеринка.)
 Captain (9. Капитан.)
 Such A Miracle (10. Такое чудо.)

Песни на бис. Коллекция (CD 13) 
 Так дурно жить (А. Пугачёва — Б. Ахмадуллина)
 Что вы, плакать? Никогда! (музыка и слова — А. Пугачёва)
 Всё хорошо (А. Пугачёва — И. Резник)
 Когда я буду бабушкой (А. Пугачёва — М. Цветаева)
 Уходя — уходи (А. Пугачёва — И. Резник)
 Цыганский хор (В. Шаинский — И. Резник)
 Старый дом (А. Пугачёва — И. Резник)
 Кошки (музыка и слова — А. Пугачёва)
 XX век (И. Николаев — И. Резник)
 Бокал (Танго) (музыка и слова — В. Высоцкий)
 Ничего я не хочу (музыка и слова — А. Пугачёва)
 В землянке (К. Листов — А. Сурков)
 Караваны птиц (Г. Жуковский — А. Фатьянов)
 Радуйся (Р. Паулс — И. Резник)
 Песня на бис (Р. Паулс — А. Вознесенский)
 Заключительная песенка (В. Шаинский — М. Пляцковский)

Примечания 

Бокс-сеты